Ce patronyme est porté par plusieurs familles françaises.

Famille Le Pelley 
Famille du Cotentin, aujourd'hui éteinte. 

Cette famille, maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction en 1666, portait pour armes : D'argent, chargé d'un pal de sable, accosté de deux demi-vols (d'aigle) de gueules ; au chef aussi de gueules.

Famille Le Pelley du Manoir 
 Famille Le Pelley du Manoir, famille subsistante de la noblesse française

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
   
  .